Стошич () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Стошич, Влада (род. 1965) — югославский и сербский футболист, полузащитник, победитель Кубка европейских чемпионов 1991 года. 
 Стошич, Никола (род. 1994) — сербский и таджикистанский футболист, вратарь.